Borheck ist der Familienname folgender Personen:

 August Christian Borheck (1751–1815), deutscher Philologe, Historiker und Hochschullehrer
 Georg Heinrich Borheck (1751–1834), deutscher Architekt